Marjanowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Marjanowka (Omsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Omsk

 Marjanowka  (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Marjanowka  (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Marjanowka  (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Marjanowka  (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Marjanowka  (Tatarstan), ländliche Siedlung in der Republik Tatarstan

Siehe auch:
 Marjaniwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung

ru:Марьяновка